Matarrita ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Alberto Bejarano Matarrita (* 1978), costa-ricanischer Fußballschiedsrichter, siehe Henry Bejarano
 Rónald Matarrita (* 1994), costa-ricanischer Fußballspieler